Narendra (नरेन्द्र, bzw. नरेंद्र) ist ein indischer männlicher Vorname. Er bedeutet "Herr der Menschen". Narinder ist die Version des Namens in Panjabi.

Bekannte Namensträger 
 Narendra Bedi (1937–1982), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Narendra Kumar Prakash Jain (* 1930), indischer Yogi und vormaliger Diplomat
 Narendra Karmarkar (* 1957), indischer Mathematiker
 Narendra Modi (* 1950), indischer Politiker (Bharatiya Janata Party)
 Narendra Patel, Baron Patel (* 1938), britisch-tansanischer Geburtshelfer und Kanzler der University of Dundee

Weblinks 
 Eintrag auf www.behindthename.com

Indischer Personenname
Männlicher Vorname